Быструха — село в Кочковском районе Новосибирской области России. Административный центр и единственный населённый пункт Быструхинского сельсовета.

География 
Площадь села — 433 гектара.

История 
В 1928 году состояло из 929 хозяйств. В селе располагались лавка общества потребления, 4 школы 1-й ступени, изба-читальня. В административном отношении являлась центром Быструхинского сельсовета Кочковского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

По переписи 1926 г. в селе проживало 5045 человек, в том числе 2444 мужчины и 2601 женщина. Основное население — русские.

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.

Примечания 

Населённые пункты Кочковского района